Le terme décomposition spectrale peut désigner :
 en mathématiques, et particulièrement en algèbre linéaire :
 Valeur propre, vecteur propre et espace propre#Décomposition spectrale des opérateurs autoadjoints compacts,
 Matrice symétrique#Décomposition spectrale ;
 en acoustique, et de manière générale en traitement du signal : Analyse spectrale.